«Саги о викингах» () — историко-приключенческий художественный фильм 1995 года совместного производства США и Исландии, снятый режиссёром Майклом Чэпменом.

Премьера фильма состоялась в Германии в октябре 1995 года, а в США — в сентябре 1997 года. В советском прокате известен также под названием «Месть викинга».

Сюжет 
Кьяртан — сын вождя-хёвдинга. Знатный викинг Кетиль, пожелавший сам стать хёвдингом вопреки установленным традициям, предательски убивает его отца, и Кьяртан вынужден скрываться. Ему удаётся разыскать друга юности своего отца, храброго викинга Гуннара, который помогает ему осуществить месть. С этой целью Гуннар, опытный воин, обучает Кьяртана известным ему приёмам боя. На народном собрании — тинге — Кьяртан публично обвиняет Кетиля в совершенных им преступлениях…

В ролях 
 Главные роли
 Ральф Мёллер — Кьяртан
 Ингибьёрг Стефаунсдоуттир — Гудрун
 Свен-Оле Торсен — Гуннар
 Борир Ваасфьорд — Болли
 Хинрик Олафсон — Кетиль
 Другие роли
 Мэгнус Джонссон — Эйрик
 Раймунд Хармсторф — Вальгард
 Магнус Олафсон — Бьёрн
 Бриндис Петурсдоттир — Хельга
 Джойна Джонос — Кристина

Другие названия 
  The Viking Sagas
  Месть викинга
  El plan de los vikingos
  O desafio de um Guerreiro
 Другое: The Icelandic Sagas

См. также 
 «Проводник»
 «Самый маленький викинг»
 «И на камнях растут деревья»

Источники

Ссылки 
 «Саги о викингах» на сайте film.ru

Приключенческие фильмы США
Приключенческие фильмы Исландии
Фильмы о викингах
Фильмы Майкла Чэпмена
Фильмы США 1995 года
Фильмы Исландии 1995 года